«Горы дымят» может означать:

 Горы дымят — повесть писателя Ярослава Галана на польском языке (1938).
 Горы дымят — телефильм режиссёра Бориса Небиеридзе по одноимённой повести (1989).